EIW – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Sounty Memorial, New Madrid (Missouri), Stati Uniti